Grünebaum ist der Familienname folgender Personen:

Elias Grünebaum (1807–1893), deutscher Rabbiner und Historiker
Fritz Grünebaum, Geburtsname von Fritz Grunebaum (1913–1992), deutsch-US-amerikanischer Unternehmer
Gabriele Grünebaum, deutsche Journalistin und Buchautorin
Gustav Edmund Ritter von Grünebaum, Geburtsname von Gustav Edmund von Grunebaum (1909–1972), österreichisch-US-amerikanischer Arabist und Orientalist
Kurt Grünebaum (1910–1988), Freier Journalist und Nazivertriebener
Max Grünebaum (1851–1925), deutscher Tuchfabrikant, Kommerzienrat und Ehrenbürger der Stadt Cottbus

Siehe auch:
 Grunebaum